RWF – codice valutario ISO 4217 del Franco ruandese, valuta del Ruanda